Руффіа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Тулузи, 8 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 382 осіб у працездатному віці (15-64 років) 263 були активні, 119 — неактивні (показник активності 68,8%, у 1999 році було 71,4%). З 263 активних працювали 252 особи (128 чоловіків та 124 жінки), безробітних було 11 (4 чоловіки та 7 жінок). Серед 119 неактивних 37 осіб було учнями чи студентами, 59 — пенсіонерами, 23 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 216 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 606,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Руффіак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн